Německá fotbalová Bundesliga 1976/77 probíhala podzimu 1976 do jara 1977. Byla 14. ročníkem bundesligy. Zúčastnilo se jí 18 týmů a vítězem se stal obhájce titulu tým Borussia Mönchengladbach, který si zajistil účast v Poháru mistrů evropských zemí. Účast v Poháru vítězů pohárů 1977/78 si zajistil vítěz poháru 1. FC Köln a také Hamburger SV jako obhájce trofeje. Účast v Poháru UEFA 1977/78 si zajistily další čtyři týmy - FC Schalke 04,  Eintracht Braunschweig, Eintracht Frankfurt a FC Bayern Mnichov. Sestoupily poslední tři týmy - Karlsruher SC, Tennis Borussia Berlin a Rot-Weiss Essen.

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

Německá fotbalová Bundesliga
Fotbal v roce 1976
Fotbal v roce 1977
Sport v Německu v roce 1976
Sport v Německu v roce 1977